Garcia Fernandes — pintor português do início do século XVI
 Garcia Fernandes, conde de Castela — nobre português do século X, por alcunha "o das Mãos Brancas", conde de Castela

 

Desambiguações de antropônimos